Maupas (Aube)
 Maupas (Gers)